Истиклял може да се отнася за:

 Истиклял – централен булевард в Истанбул,
 Истиклял (джамия) – джамия в Джакарта,
 Истиклял (партия) – политическа партия в Мароко.